Banner (digitaal)
 Banner (massamedia)

Personen 
 David Banner - alias de "Hulk"
 Banners - artiestennaam van Michael Joseph Nelson

Topografisch 
 Banner (Illinois)
 Banner County
 Banner Elk
 Banner Hill

Overig 
 Banner (hop), een hopvariëteit gebruikt voor het brouwen van bier
 The Banner of Freedom - het volkslied van Samoa